Au Sable ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

Au Sable (Michigan)
Au Sable (New York)